Esta é uma lista de obras de arte de Albrecht Dürer (1471-1528).

Albrecht Dürer foi um gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte que viveu no Reino da Germânia.

Na infância trabalhou na oficina de seu pai, aprendendo o ofício de ourives e joalheiro. Aos 13 anos, já era um pintor hábil, visto o auto-retrato que pintou na época, que foi o foi o primeiro de muitos auto-retratos que Dürer pintou durante a vida. Foi aprendiz de pintor e desenhista de xilogravura de Michael Wolgemut.

Fez várias viagens a Itália, e em uma delas conheceu Jacopo de Barbari, que lhe contou sobre o trabalho matemático de Pacioli e sua importância para a teoria da beleza e arte. Iniciou seus estudos de matemática, com a leitura de os Elementos de Euclides e o Tratado de architectura de Vitrúvio famoso arquiteto e engenheiro romano do 1º século aC. Ele também se familiarizou com o trabalho de Alberti e Pacioli em matemática e arte, em particular os conceitos sobre proporções.

O tratado, der Unterweisung Messung mit dem Zirkel und Richtscheit foi o seu primeiro livro de matemática publicado, seguido por outro que apresentava métodos exatos e aproximados para construir polígonos regulares. O seu terceiro livro considera pirâmides, cilindros e outros corpos sólidos. Escreveu sobre construções de fortificações. Sua última publicação foi seu Tratado sobre a proporção. ë considerado o precursor da geometria descritiva.

Como artista renascentista produziu um elevado número de pinturas, desenhos, aquarelas, gravuras em metal e xilogravuras, que são encontradas nos principais museus do mundo. Retratou pessoas, animais, cenas bíblicas e arte sacra.

Calcografia 

|-

|}

Gravura a água forte 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Placa de impressão 

|}

aquarela 

|-

|-

|-

|-

|}

conjunto de pinturas 

|}

desenho 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

desenho técnico 

|}

dossiê 

|-

|}

drypoint print 

|-

|-

|}

díptico 

|-

|}

estampa 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

gravura 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

gravura de traço 

|-

|-

|-

|}

gravura em cobre 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

monograma 

|}

obra de arte 

|-

|-

|-

|-

|}

obra literária 

|-

|}

peça-de-altar 

|-

|-

|-

|}

pintura 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

políptico 

|}

série 

|}

série de impressões 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

série de pinturas 

|-

|}

winged altarpiece 

|}

wood engraving print 

|}

xilogravura 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

∑ 795 items.

Ligações externas

 
 

 
Albrecht
Listas da Alemanha